Пере́спа () — село на Украине, находится в Рожищенском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0724585001. Население по переписи 2001 года составляет 1099 человек. Почтовый индекс — 45123. Телефонный код — 3368. Занимает площадь 2,444 км².

Адрес местного совета 
45123, Волынская область, Рожищенский р-н, с.Переспа, пл.Миру, 3

Ссылки 
 Переспа на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Рожищенского района